UVI – Unione Velocipedistica Italiana
 UVI – UV Imager, telescopio a raggi ultravioletti
 UVI – Ultra Violet Index